Фо́сфор:

 Фо́сфор — химический элемент.
 Фо́сфор — у древних греков название Утренней звезды.
 Фосфо́р — неорганический люминофор (вещество, способное к люминесценции).
 «Фосфор» — название казахстанского футбольного клуба «Тараз» в 1992—1993 годах.
 ОАО «Фосфор» — предприятие химического комплекса СССР и России в городе Тольятти Самарской области, функционировавшее с 1963 по 2003 год.